Camilla Collett – scrittrice norvegese
 Ernie Collett – hockeista su ghiaccio canadese
 Harry Collett – attore britannico
 Johan Collett Müller Borgen – scrittore, giornalista e critico letterario norvegese
 Jonas Collett – politico norvegese
 Nils Collett Vogt – scrittore norvegese
 Robert Collett – zoologo norvegese
 Wayne Collett – velocista statunitense